Коню́шенная улица — улица в городе Пушкине (Пушкинский район Санкт-Петербурга). Проходит от Садовой улицы до Октябрьского бульвара.

В перспективе Конюшенной улицы расположено здание администрации Пушкинского района (Октябрьский бульвар, 24). Перед ним расположена безымянная площадь, созданная в 1954—1957 годах полукруглыми жилыми домами (Конюшенная улица, 38/37 и 39/39).

История 
Наименование Конюшенная улица появилось в начале XIX века. Оно связано с расположением в начале улицы (дом 1) Нижних конюшен, или Большого конюшенного двора.

20 апреля 1918 года улицу переименовали в Театра́льную — по Народному театру, организованному в здании Придворного манежа (дом 2). 4 сентября 1919 года она стала улицей Чаплы́гина (с ошибкой в фамилии; нужно Чеплыгина) — в честь царскосельского революционера Чеплыгина. 23 апреля 1923 года состоялось очередное переименование; на этот раз в улицу Пе́рвого Ма́я (по Дню международной солидарности трудящихся).

Первоначальное название — Конюшенная улица — было возвращено 7 июля 1993 года.

7 ноября 2006 года в сквере на углу Конюшенной и Малой улиц установили памятник Ленину, прежде стоявший в Таврическом саду Санкт-Петербурга. Скульптор — В. Б. Пинчук. Вечером 6 декабря 2010 года памятник был взорван вандалами. Возвращение затянулось из-за отсутствия балансодержателя. КПРФ обещала содействовать в возвращении, но на сей день (июнь 2015 года) этого не произошло.

Здания и учреждения 
На улице расположены:
 дом 1 — Нижние конюшни,
 дом 17 — кинотеатр «Авангард»,
 православная часовня князя Игоря,
 кафе «На дне» (д. 9), «Талисман» (д. 16) и «Славянка» (д. 39),
 сквер «Фонтан» (на углу с Магазейной улицей).

Перекрёстки 
 Садовая улица
 Средняя улица
 Малая улица
 Московская улица
 Пушкинская улица
 Магазейная улица
 Октябрьский бульвар

Примечания

Литература